Лутфуллин — фамилия.
 Лутфуллин, Ахмат Фаткуллович (1928—2007) — башкирский советский живописец, Народный художник СССР.
 Лутфуллин, Рамиль Яватович — российский специалист в области сверхпластической деформации материалов.
 Лутфуллин, Сульги (1923—1991) — Герой Советского Союза.

 Лотфуллина, Лилия Робертовна (1991) — российская дзюдоистка.